Papež Janez je lahko:

 Papež Janez I. (523–526)
 Papež Janez II. (533–535)
 Papež Janez III. (561–574)
 Papež Janez IV. (640–642)
 Papež Janez V. (685–686)
 Papež Janez VI. (701–705)
 Papež Janez VII. (705–707)
 Papež Janez VIII. (872–882)
 Papež Janez IX. (898–900)
 Papež Janez X. (914–928)
 Papež Janez XI. (931–935)
 Papež Janez XII. (955–964)
 Papež Janez XIII. (965–972)
 Papež Janez XIV. (983–984)
 Papež Janez XV. (985–996)
 Papež Janez XVII. (1003)
 Papež Janez XVIII. (1003–1009)
 Papež Janez XIX. (1024–1032)
 Papež Janez XXI. (1276–1277)
 Papež Janez XXII. (1316–1334)
 Papež Janez XXIII. (1958–1963)

Protipapež 

 Protipapež Janez VIII. (844)
 Protipapež Janez XVI. (997–998)
 Protipapež Janez XXIII. (1410–1415)

Glej tudi 

 Papež Janez Pavel
 Papež Janez Aleksandrijski, več koptskih papežev
 Papežinja Ivana, po legendi papežinja, ki je vladala kot papež Janez VIII.